Lenny Charles-Catherine, né le  à Paris, est un joueur français de basket-ball.

Biographie

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Paris
Naissance en février 1996
Joueur français de basket-ball
Joueur du SLUC Nancy Basket
Joueur de Poitiers Basket 86